Goldsmith är ett engelskt efternamn, som har burits av bland andra:

 Frank John William Goldsmith (1902–1982), engelsk-amerikansk överlevare av Titanics förlisning 1912
 Henry Goldsmith (1885–1915), brittisk roddare
 James Goldsmith, brittisk finansiär
 Jerry Goldsmith (1929–2004), amerikansk filmmusikkompositör
 Joel Goldsmith (1957–2012), amerikansk kompositör
 Oliver Goldsmith (1728–1774), irländsk författare
 Thomas T. Goldsmith Jr. (1910–2009), amerikansk fysiker, uppfinnare av första interaktiva tv-spelet

Se även 

 Goldschmidt, tyskt och judiskt efternamn

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken